Mönnich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Friedrich Mönnich (1741–1800), deutscher Mathematiker und Naturwissenschaftler
 Conrad Wilhelm Mönnich (1915–1994), niederländischer Theologe 
 Horst Mönnich (1918–2014), deutscher Schriftsteller
 Johannes Mönnich (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Michael Mönnich (* 1959), deutscher Bibliothekar und Apotheker
 Rudolf Mönnich (1854–1922), deutscher Architekt
 Wilhelm Bernhard Mönnich (1799–1868), deutscher Pädagoge 

Siehe auch:
 Larisch von Moennich
 Mönnig
 Moennich